

Persone 
 Anders Hagelskjær – calciatore danese, difensore
 Nikolaj Hagelskjær – calciatore danese
 Simone Hagelskjær – calciatrice danese
 Thomas Hagelskjær – calciatore danese, portiere